Walter Hain ist der Name folgender Personen:

* Walter Hain (Nordischer Kombinierer), tschechoslowakischer Nordischer Kombinierer 
 Walter Hain (Fußballspieler) (1921–2007), deutscher Fußballspieler
 Walter Hain (Autor) (* 1948), österreichischer Autor